The Voice (talent show), concurso de canto multinacional
The Voice Angola, concurso de canto angolano
The Voice (Austrália), concurso de canto australiano
The Voice Brasil, concurso de canto brasileiro
The Voice (Estados Unidos), concurso de canto americano
The Voice Portugal, concurso de canto português
The Voice UK, concurso de canto britânico

Cantores 
Mariah Carey
Christina Aguilera
Frank Sinatra
Sandi Patty
Steve Perry (músico)
Whitney Houston
Mia Rose
Aurea
Lil Durk

Música 
The Voice (álbum), álbum de 2004 da cantora Ayaka Hirahara.
The Voice (canção de Eimear Quinn), canção de 1996, da cantora Eimear Quinn.

Desambiguações de música